Гале́рия Фунда́на (; родилась, предположительно, около 30 года — умерла после 69 года) — древнеримская матрона из неименитого плебейского рода Галериев, наиболее известна в качестве второй супруги императора Вителлия.

Биография 
Известно, что отцом Фунданы был претор Галерий Фундан. Галерия была замужем за Авлом Вителлием, став второй супругой последнего. В их браке родилось двое детей: Вителлий Германик и Вителлия. Перед отбытием на войну с Вителлием император Отон предпринял меры для обеспечения безопасности Фунданы. После того, как Отон потерпел поражение от её супруга, Галерия выступила в защиту своего родственника, Публия Галерия Трахала, который был одним приближённых Отона, и спасла его от казни. 

По свидетельству историка Корнелия Тацита, Фундана была известна благодаря своей скромности и тем, что не участвовала ни в одном из преступлений Авла Вителлия. Однако, Дион Кассий отмечает, что она вела очень расточительный образ жизни. Во время отречения Вителлия от престола присутствовала его супруга.

Память 
Именем Галерии назван один из многочисленных кратеров астероида Веста.

Примечания

Литература 
 
Персоналии по алфавиту
Галерии
Родившиеся в I веке
Супруги римских императоров